

458001–458100 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 458001 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#d6d6d6
| 458002 || || 25 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#d6d6d6
| 458003 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#d6d6d6
| 458004 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#E9E9E9
| 458005 || || 11 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#d6d6d6
| 458006 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#d6d6d6
| 458007 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#d6d6d6
| 458008 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#d6d6d6
| 458009 || || 19 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#d6d6d6
| 458010 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#d6d6d6
| 458011 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#FA8072
| 458012 || || 22 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#d6d6d6
| 458013 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#d6d6d6
| 458014 || || 20 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#d6d6d6
| 458015 || || 20 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#d6d6d6
| 458016 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#d6d6d6
| 458017 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#d6d6d6
| 458018 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#d6d6d6
| 458019 || || 22 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#fefefe
| 458020 || || 19 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#d6d6d6
| 458021 || || 19 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#d6d6d6
| 458022 || || 19 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#d6d6d6
| 458023 || || 27 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#d6d6d6
| 458024 || || 21 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#d6d6d6
| 458025 || || 23 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#d6d6d6
| 458026 || || 18 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#E9E9E9
| 458027 || || 23 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#d6d6d6
| 458028 || || 23 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#d6d6d6
| 458029 || || 11 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#d6d6d6
| 458030 || || 1 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#d6d6d6
| 458031 || || 24 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#d6d6d6
| 458032 || || 25 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#d6d6d6
| 458033 || || 7 de gener de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#d6d6d6
| 458034 || || 20 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#d6d6d6
| 458035 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#d6d6d6
| 458036 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#d6d6d6
| 458037 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#d6d6d6
| 458038 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#E9E9E9
| 458039 || || 20 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#d6d6d6
| 458040 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#d6d6d6
| 458041 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#d6d6d6
| 458042 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#d6d6d6
| 458043 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#d6d6d6
| 458044 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#d6d6d6
| 458045 || || 26 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#d6d6d6
| 458046 || || 18 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#d6d6d6
| 458047 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#d6d6d6
| 458048 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#d6d6d6
| 458049 || || 16 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#d6d6d6
| 458050 || || 11 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#d6d6d6
| 458051 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#d6d6d6
| 458052 || || 24 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#d6d6d6
| 458053 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#d6d6d6
| 458054 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#d6d6d6
| 458055 || || 25 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#d6d6d6
| 458056 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#d6d6d6
| 458057 || || 26 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#d6d6d6
| 458058 || || 22 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#d6d6d6
| 458059 || || 11 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#d6d6d6
| 458060 || || 15 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#d6d6d6
| 458061 || || 11 de novembre de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#FFC2E0
| 458062 || || 18 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APO ||  —
|-id=063 bgcolor=#d6d6d6
| 458063 Gustavomuler || || 21 de desembre de 2009 || Tzec Maun || E. Schwab ||  || 
|-id=064 bgcolor=#d6d6d6
| 458064 || || 16 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#d6d6d6
| 458065 || || 18 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#d6d6d6
| 458066 || || 19 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#d6d6d6
| 458067 || || 22 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#d6d6d6
| 458068 || || 13 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#d6d6d6
| 458069 || || 19 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#d6d6d6
| 458070 || || 20 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#d6d6d6
| 458071 || || 27 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#d6d6d6
| 458072 || || 22 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#d6d6d6
| 458073 || || 18 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#d6d6d6
| 458074 || || 20 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#d6d6d6
| 458075 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#d6d6d6
| 458076 || || 28 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#d6d6d6
| 458077 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#d6d6d6
| 458078 || || 22 de novembre de 2003 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#d6d6d6
| 458079 || || 20 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#d6d6d6
| 458080 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#d6d6d6
| 458081 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#d6d6d6
| 458082 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#d6d6d6
| 458083 || || 8 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#d6d6d6
| 458084 || || 20 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#d6d6d6
| 458085 || || 10 de gener de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#d6d6d6
| 458086 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#d6d6d6
| 458087 || || 8 de gener de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#d6d6d6
| 458088 || || 11 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#d6d6d6
| 458089 || || 13 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#d6d6d6
| 458090 || || 20 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#d6d6d6
| 458091 || || 15 de desembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#d6d6d6
| 458092 || || 6 de gener de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#d6d6d6
| 458093 || || 8 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#d6d6d6
| 458094 || || 9 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#E9E9E9
| 458095 || || 29 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#d6d6d6
| 458096 || || 15 de desembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#d6d6d6
| 458097 || || 20 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#d6d6d6
| 458098 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#d6d6d6
| 458099 || || 30 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#d6d6d6
| 458100 || || 21 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

458101–458200 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 458101 || || 6 de gener de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#d6d6d6
| 458102 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#d6d6d6
| 458103 || || 9 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#d6d6d6
| 458104 || || 21 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#d6d6d6
| 458105 || || 13 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#d6d6d6
| 458106 || || 5 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#d6d6d6
| 458107 || || 27 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#d6d6d6
| 458108 || || 12 de febrer de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#E9E9E9
| 458109 || || 21 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#d6d6d6
| 458110 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#d6d6d6
| 458111 || || 8 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#d6d6d6
| 458112 || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#d6d6d6
| 458113 || || 15 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#d6d6d6
| 458114 || || 7 de febrer de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#d6d6d6
| 458115 || || 9 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#FFC2E0
| 458116 || 2010 DA || 16 de febrer de 2010 || Siding Spring || SSS || APOPHA ||  —
|-id=117 bgcolor=#d6d6d6
| 458117 || || 17 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#d6d6d6
| 458118 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#d6d6d6
| 458119 || || 24 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#d6d6d6
| 458120 || || 16 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#d6d6d6
| 458121 || || 3 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#FFC2E0
| 458122 || || 15 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APOPHA ||  —
|-id=123 bgcolor=#d6d6d6
| 458123 || || 12 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#d6d6d6
| 458124 || || 13 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#d6d6d6
| 458125 || || 12 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#fefefe
| 458126 || || 14 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#d6d6d6
| 458127 || || 15 de març de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#fefefe
| 458128 || || 12 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#d6d6d6
| 458129 || || 14 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#d6d6d6
| 458130 || || 17 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#fefefe
| 458131 || || 19 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#d6d6d6
| 458132 || || 2 de març de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#d6d6d6
| 458133 || || 20 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#fefefe
| 458134 || || 21 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#FFC2E0
| 458135 || || 1 d'abril de 2010 || WISE || WISE || AMO ||  —
|-id=136 bgcolor=#d6d6d6
| 458136 || || 15 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#fefefe
| 458137 || || 4 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#fefefe
| 458138 || || 18 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#d6d6d6
| 458139 || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#C2FFFF
| 458140 || || 24 d'abril de 2010 || WISE || WISE || L5 ||  —
|-id=141 bgcolor=#fefefe
| 458141 || || 25 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#d6d6d6
| 458142 || || 26 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#d6d6d6
| 458143 || || 17 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#d6d6d6
| 458144 || || 30 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#FA8072
| 458145 || || 1 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#d6d6d6
| 458146 || || 12 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#fefefe
| 458147 || || 3 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#fefefe
| 458148 || || 11 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#fefefe
| 458149 || || 4 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#E9E9E9
| 458150 || || 7 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#fefefe
| 458151 || || 11 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#fefefe
| 458152 || || 11 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#fefefe
| 458153 || || 7 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#fefefe
| 458154 || || 7 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#d6d6d6
| 458155 || || 2 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#d6d6d6
| 458156 || || 12 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#fefefe
| 458157 || || 25 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#E9E9E9
| 458158 || || 4 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#d6d6d6
| 458159 || || 18 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#fefefe
| 458160 || || 5 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#E9E9E9
| 458161 || || 23 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#E9E9E9
| 458162 || || 22 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#E9E9E9
| 458163 || || 26 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#fefefe
| 458164 || || 30 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#fefefe
| 458165 || || 3 de juny de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#E9E9E9
| 458166 || || 2 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#E9E9E9
| 458167 || || 16 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#E9E9E9
| 458168 || || 22 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#E9E9E9
| 458169 || || 13 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#E9E9E9
| 458170 || || 19 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#E9E9E9
| 458171 || || 17 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#E9E9E9
| 458172 || || 17 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#E9E9E9
| 458173 || || 21 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#E9E9E9
| 458174 || || 23 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#E9E9E9
| 458175 || || 24 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#fefefe
| 458176 || || 25 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#fefefe
| 458177 || || 24 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#fefefe
| 458178 || || 6 de juliol de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#fefefe
| 458179 || || 20 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#E9E9E9
| 458180 || || 6 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#d6d6d6
| 458181 || || 7 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#E9E9E9
| 458182 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#E9E9E9
| 458183 || || 10 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#fefefe
| 458184 || || 14 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#E9E9E9
| 458185 || || 15 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#E9E9E9
| 458186 || || 3 d'octubre de 1997 || Caussols || ODAS ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#E9E9E9
| 458187 || || 15 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#E9E9E9
| 458188 || || 16 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#E9E9E9
| 458189 || || 23 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#E9E9E9
| 458190 || || 27 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#E9E9E9
| 458191 || || 28 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#E9E9E9
| 458192 || || 1 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#E9E9E9
| 458193 || || 3 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#fefefe
| 458194 || || 16 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#E9E9E9
| 458195 || || 31 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#E9E9E9
| 458196 || || 13 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#fefefe
| 458197 || || 18 d'agost de 2010 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#FFC2E0
| 458198 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=199 bgcolor=#E9E9E9
| 458199 || || 4 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#E9E9E9
| 458200 || || 3 de setembre de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|}

458201–458300 

|-bgcolor=#fefefe
| 458201 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#E9E9E9
| 458202 || || 21 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#E9E9E9
| 458203 || || 19 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#E9E9E9
| 458204 || || 6 de setembre de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#d6d6d6
| 458205 || || 6 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#E9E9E9
| 458206 || || 6 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#E9E9E9
| 458207 || || 9 de setembre de 2010 || Kachina || J. Hobart ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#E9E9E9
| 458208 || || 19 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#fefefe
| 458209 || || 6 de setembre de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#E9E9E9
| 458210 || || 10 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#fefefe
| 458211 || || 7 de setembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#E9E9E9
| 458212 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#E9E9E9
| 458213 || || 3 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#E9E9E9
| 458214 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#E9E9E9
| 458215 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#E9E9E9
| 458216 || || 6 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#E9E9E9
| 458217 || || 11 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#E9E9E9
| 458218 || || 20 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#fefefe
| 458219 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#E9E9E9
| 458220 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#E9E9E9
| 458221 || || 14 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#E9E9E9
| 458222 || || 14 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#E9E9E9
| 458223 || || 4 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#fefefe
| 458224 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#E9E9E9
| 458225 || || 13 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#E9E9E9
| 458226 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#E9E9E9
| 458227 || || 10 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#E9E9E9
| 458228 || || 16 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#d6d6d6
| 458229 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#E9E9E9
| 458230 || || 16 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#E9E9E9
| 458231 || || 19 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#d6d6d6
| 458232 || || 4 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#E9E9E9
| 458233 || || 22 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#E9E9E9
| 458234 || || 1 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#E9E9E9
| 458235 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#E9E9E9
| 458236 || || 3 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#E9E9E9
| 458237 || || 23 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#E9E9E9
| 458238 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#fefefe
| 458239 || || 31 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#E9E9E9
| 458240 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#E9E9E9
| 458241 || || 19 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#E9E9E9
| 458242 || || 11 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#fefefe
| 458243 || || 29 d'abril de 2009 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#E9E9E9
| 458244 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#E9E9E9
| 458245 || || 16 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#E9E9E9
| 458246 || || 16 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#E9E9E9
| 458247 || || 1 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#E9E9E9
| 458248 || || 14 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#E9E9E9
| 458249 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#fefefe
| 458250 || || 4 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#fefefe
| 458251 || || 9 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#E9E9E9
| 458252 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#E9E9E9
| 458253 || || 23 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#E9E9E9
| 458254 || || 3 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#E9E9E9
| 458255 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#E9E9E9
| 458256 || || 13 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#E9E9E9
| 458257 || || 1 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#E9E9E9
| 458258 || || 15 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#E9E9E9
| 458259 || || 7 d'octubre de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#E9E9E9
| 458260 || || 12 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#E9E9E9
| 458261 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#E9E9E9
| 458262 || || 1 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#E9E9E9
| 458263 || || 13 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#E9E9E9
| 458264 || || 10 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#d6d6d6
| 458265 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#E9E9E9
| 458266 || || 16 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#E9E9E9
| 458267 || || 16 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#E9E9E9
| 458268 || || 15 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#E9E9E9
| 458269 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#E9E9E9
| 458270 || || 28 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#E9E9E9
| 458271 || || 10 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#d6d6d6
| 458272 || || 28 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#E9E9E9
| 458273 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#E9E9E9
| 458274 || || 29 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#E9E9E9
| 458275 || || 29 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#E9E9E9
| 458276 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#E9E9E9
| 458277 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#E9E9E9
| 458278 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#E9E9E9
| 458279 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#E9E9E9
| 458280 || || 29 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#E9E9E9
| 458281 || || 5 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#E9E9E9
| 458282 || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#E9E9E9
| 458283 || || 24 de març de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#E9E9E9
| 458284 || || 13 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#E9E9E9
| 458285 || || 25 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#E9E9E9
| 458286 || || 17 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#E9E9E9
| 458287 || || 29 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#E9E9E9
| 458288 || || 17 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#E9E9E9
| 458289 || || 30 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#E9E9E9
| 458290 || || 30 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#E9E9E9
| 458291 || || 31 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#E9E9E9
| 458292 || || 12 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#E9E9E9
| 458293 || || 29 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#E9E9E9
| 458294 || || 15 de setembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#E9E9E9
| 458295 || || 12 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#fefefe
| 458296 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#E9E9E9
| 458297 || || 19 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#E9E9E9
| 458298 || || 14 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#E9E9E9
| 458299 || || 1 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#E9E9E9
| 458300 || || 1 de gener de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

458301–458400 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 458301 || || 12 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#E9E9E9
| 458302 || || 2 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#E9E9E9
| 458303 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#E9E9E9
| 458304 || || 12 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#E9E9E9
| 458305 || || 10 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#E9E9E9
| 458306 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#E9E9E9
| 458307 || || 14 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#d6d6d6
| 458308 || || 2 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#E9E9E9
| 458309 || || 11 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#E9E9E9
| 458310 || || 13 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#E9E9E9
| 458311 || || 31 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#E9E9E9
| 458312 || || 29 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#E9E9E9
| 458313 || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#E9E9E9
| 458314 || || 5 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#E9E9E9
| 458315 || || 5 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#E9E9E9
| 458316 || || 18 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#E9E9E9
| 458317 || || 29 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#E9E9E9
| 458318 || || 29 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#E9E9E9
| 458319 || || 9 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#d6d6d6
| 458320 || || 8 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#E9E9E9
| 458321 || || 24 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#E9E9E9
| 458322 || || 5 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#E9E9E9
| 458323 || || 5 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#E9E9E9
| 458324 || || 5 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#E9E9E9
| 458325 || || 6 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#E9E9E9
| 458326 || || 29 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#E9E9E9
| 458327 || || 8 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#E9E9E9
| 458328 || || 2 de desembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#E9E9E9
| 458329 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#E9E9E9
| 458330 || || 30 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#E9E9E9
| 458331 || || 19 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#E9E9E9
| 458332 || || 12 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#E9E9E9
| 458333 || || 2 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#E9E9E9
| 458334 || || 1 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#E9E9E9
| 458335 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#E9E9E9
| 458336 || || 25 d'abril de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#fefefe
| 458337 || || 4 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#E9E9E9
| 458338 || || 6 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#E9E9E9
| 458339 || || 6 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#E9E9E9
| 458340 || || 27 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#E9E9E9
| 458341 || || 2 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#E9E9E9
| 458342 || || 14 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#E9E9E9
| 458343 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#E9E9E9
| 458344 || || 6 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#d6d6d6
| 458345 || || 7 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#E9E9E9
| 458346 || || 10 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#E9E9E9
| 458347 || || 11 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#E9E9E9
| 458348 || || 31 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#E9E9E9
| 458349 || || 2 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#E9E9E9
| 458350 || || 1 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#E9E9E9
| 458351 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#E9E9E9
| 458352 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#E9E9E9
| 458353 || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#E9E9E9
| 458354 || || 11 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#E9E9E9
| 458355 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#d6d6d6
| 458356 || || 3 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#E9E9E9
| 458357 || || 1 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#E9E9E9
| 458358 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#E9E9E9
| 458359 || || 21 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#E9E9E9
| 458360 || || 18 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#E9E9E9
| 458361 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#E9E9E9
| 458362 || || 3 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#E9E9E9
| 458363 || || 7 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#E9E9E9
| 458364 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#E9E9E9
| 458365 || || 14 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#E9E9E9
| 458366 || || 29 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#E9E9E9
| 458367 || || 23 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#FFC2E0
| 458368 || || 17 de novembre de 2010 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=369 bgcolor=#E9E9E9
| 458369 || || 28 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#E9E9E9
| 458370 || || 5 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#E9E9E9
| 458371 || || 14 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#E9E9E9
| 458372 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#E9E9E9
| 458373 || || 13 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#E9E9E9
| 458374 || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#FFC2E0
| 458375 || || 27 d'abril de 2003 || Apache Point || SDSS || AMO ||  —
|-id=376 bgcolor=#E9E9E9
| 458376 || || 27 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#E9E9E9
| 458377 || || 6 de novembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#E9E9E9
| 458378 || || 27 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#E9E9E9
| 458379 || || 11 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#d6d6d6
| 458380 || || 27 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#d6d6d6
| 458381 || || 20 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#E9E9E9
| 458382 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#E9E9E9
| 458383 || || 10 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#E9E9E9
| 458384 || || 3 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#E9E9E9
| 458385 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#E9E9E9
| 458386 || || 30 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#E9E9E9
| 458387 || || 6 de novembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#E9E9E9
| 458388 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#d6d6d6
| 458389 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#d6d6d6
| 458390 || || 15 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#E9E9E9
| 458391 || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#E9E9E9
| 458392 || || 1 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#E9E9E9
| 458393 || || 12 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#d6d6d6
| 458394 || || 1 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#E9E9E9
| 458395 || || 18 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#E9E9E9
| 458396 || || 4 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#d6d6d6
| 458397 || || 3 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#E9E9E9
| 458398 || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#fefefe
| 458399 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#E9E9E9
| 458400 || || 15 de novembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|}

458401–458500 

|-bgcolor=#fefefe
| 458401 || || 7 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#d6d6d6
| 458402 || || 27 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#d6d6d6
| 458403 || || 6 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#d6d6d6
| 458404 || || 2 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#fefefe
| 458405 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#E9E9E9
| 458406 || || 30 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#E9E9E9
| 458407 || || 12 de desembre de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#E9E9E9
| 458408 || || 28 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#E9E9E9
| 458409 || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#d6d6d6
| 458410 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#d6d6d6
| 458411 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#E9E9E9
| 458412 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#d6d6d6
| 458413 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#d6d6d6
| 458414 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#d6d6d6
| 458415 || || 16 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#E9E9E9
| 458416 || || 6 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#d6d6d6
| 458417 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#FFC2E0
| 458418 || || 8 de gener de 2011 || Siding Spring || SSS || APOPHA ||  —
|-id=419 bgcolor=#d6d6d6
| 458419 || || 6 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#d6d6d6
| 458420 || || 15 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#E9E9E9
| 458421 || || 9 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#E9E9E9
| 458422 || || 8 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#d6d6d6
| 458423 || || 25 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#d6d6d6
| 458424 || || 16 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#E9E9E9
| 458425 || || 27 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#d6d6d6
| 458426 || || 18 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#d6d6d6
| 458427 || || 12 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#fefefe
| 458428 || || 13 de desembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#d6d6d6
| 458429 || || 4 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#d6d6d6
| 458430 || || 10 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#E9E9E9
| 458431 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#fefefe
| 458432 || || 12 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#d6d6d6
| 458433 || || 31 de desembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#d6d6d6
| 458434 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#d6d6d6
| 458435 || || 11 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#FFC2E0
| 458436 || || 14 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=437 bgcolor=#d6d6d6
| 458437 || || 6 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#d6d6d6
| 458438 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#d6d6d6
| 458439 || || 10 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#d6d6d6
| 458440 || || 11 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#d6d6d6
| 458441 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#E9E9E9
| 458442 || || 6 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#d6d6d6
| 458443 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#d6d6d6
| 458444 || || 14 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#d6d6d6
| 458445 || || 5 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#d6d6d6
| 458446 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#d6d6d6
| 458447 || || 5 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#E9E9E9
| 458448 || || 5 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#d6d6d6
| 458449 || || 13 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#d6d6d6
| 458450 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#d6d6d6
| 458451 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#FFC2E0
| 458452 || || 25 de gener de 2011 || Siding Spring || SSS || ATE ||  —
|-id=453 bgcolor=#fefefe
| 458453 || || 25 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#d6d6d6
| 458454 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#d6d6d6
| 458455 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#E9E9E9
| 458456 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#d6d6d6
| 458457 || || 4 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#d6d6d6
| 458458 || || 20 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#d6d6d6
| 458459 || || 20 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#d6d6d6
| 458460 || || 25 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#d6d6d6
| 458461 || || 13 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#d6d6d6
| 458462 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#d6d6d6
| 458463 || || 10 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#E9E9E9
| 458464 || || 25 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#d6d6d6
| 458465 || || 12 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#d6d6d6
| 458466 || || 13 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#E9E9E9
| 458467 || || 4 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#d6d6d6
| 458468 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#d6d6d6
| 458469 || || 29 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#d6d6d6
| 458470 || || 12 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#d6d6d6
| 458471 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#d6d6d6
| 458472 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#E9E9E9
| 458473 || || 12 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#d6d6d6
| 458474 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#d6d6d6
| 458475 || || 20 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#d6d6d6
| 458476 || || 4 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#d6d6d6
| 458477 || || 14 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#d6d6d6
| 458478 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#d6d6d6
| 458479 || || 16 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#d6d6d6
| 458480 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#d6d6d6
| 458481 || || 27 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#d6d6d6
| 458482 || || 28 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#E9E9E9
| 458483 || || 5 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#d6d6d6
| 458484 || || 8 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#d6d6d6
| 458485 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#d6d6d6
| 458486 || || 11 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#d6d6d6
| 458487 || || 29 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#d6d6d6
| 458488 || || 5 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#d6d6d6
| 458489 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#d6d6d6
| 458490 || || 5 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#d6d6d6
| 458491 || || 10 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#d6d6d6
| 458492 || || 25 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#fefefe
| 458493 || || 11 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#d6d6d6
| 458494 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#E9E9E9
| 458495 || || 14 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#d6d6d6
| 458496 || || 14 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#d6d6d6
| 458497 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#fefefe
| 458498 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#d6d6d6
| 458499 || || 9 de desembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#d6d6d6
| 458500 || || 14 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|}

458501–458600 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 458501 || || 3 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#d6d6d6
| 458502 || || 24 de gener de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#d6d6d6
| 458503 || || 3 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#d6d6d6
| 458504 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#E9E9E9
| 458505 || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#d6d6d6
| 458506 || || 24 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#d6d6d6
| 458507 || || 15 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#d6d6d6
| 458508 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#d6d6d6
| 458509 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#E9E9E9
| 458510 || || 13 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#d6d6d6
| 458511 || || 9 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#d6d6d6
| 458512 || || 29 d'abril de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#E9E9E9
| 458513 || || 7 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#d6d6d6
| 458514 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#d6d6d6
| 458515 || || 16 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#d6d6d6
| 458516 || || 25 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#E9E9E9
| 458517 || || 14 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#d6d6d6
| 458518 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#d6d6d6
| 458519 || || 2 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#d6d6d6
| 458520 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#d6d6d6
| 458521 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#d6d6d6
| 458522 || || 15 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#d6d6d6
| 458523 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#E9E9E9
| 458524 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#d6d6d6
| 458525 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#E9E9E9
| 458526 || || 16 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#d6d6d6
| 458527 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#d6d6d6
| 458528 || || 7 de setembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#d6d6d6
| 458529 || || 6 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#d6d6d6
| 458530 || || 1 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#fefefe
| 458531 || || 29 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#d6d6d6
| 458532 || || 23 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#d6d6d6
| 458533 || || 14 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#E9E9E9
| 458534 || || 12 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#E9E9E9
| 458535 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#d6d6d6
| 458536 || || 3 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#d6d6d6
| 458537 || || 27 d'abril de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#d6d6d6
| 458538 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#E9E9E9
| 458539 || || 25 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#d6d6d6
| 458540 || || 25 de febrer de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#d6d6d6
| 458541 || || 1 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#fefefe
| 458542 || || 10 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#fefefe
| 458543 || || 10 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#d6d6d6
| 458544 || || 25 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#d6d6d6
| 458545 || || 1 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#d6d6d6
| 458546 || || 15 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#d6d6d6
| 458547 || || 22 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#fefefe
| 458548 || || 1 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#d6d6d6
| 458549 || || 23 de març de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#d6d6d6
| 458550 || || 14 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#d6d6d6
| 458551 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#d6d6d6
| 458552 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#d6d6d6
| 458553 || || 29 de març de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#fefefe
| 458554 || || 4 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#d6d6d6
| 458555 || || 7 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#d6d6d6
| 458556 || || 26 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#d6d6d6
| 458557 || || 9 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#fefefe
| 458558 || || 4 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#d6d6d6
| 458559 || || 30 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#d6d6d6
| 458560 || || 30 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#d6d6d6
| 458561 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#d6d6d6
| 458562 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#d6d6d6
| 458563 || || 25 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#d6d6d6
| 458564 || || 12 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#d6d6d6
| 458565 || || 8 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#d6d6d6
| 458566 || || 23 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#d6d6d6
| 458567 || || 12 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#d6d6d6
| 458568 || || 10 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#d6d6d6
| 458569 || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#d6d6d6
| 458570 || || 16 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#d6d6d6
| 458571 || || 17 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#d6d6d6
| 458572 || || 2 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#d6d6d6
| 458573 || || 2 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#E9E9E9
| 458574 || || 27 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#d6d6d6
| 458575 || || 7 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#d6d6d6
| 458576 || || 26 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#d6d6d6
| 458577 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#d6d6d6
| 458578 || || 24 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#d6d6d6
| 458579 || || 29 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#d6d6d6
| 458580 || || 24 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#d6d6d6
| 458581 || || 26 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#d6d6d6
| 458582 || || 26 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#d6d6d6
| 458583 || || 20 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#d6d6d6
| 458584 || || 27 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#d6d6d6
| 458585 || || 2 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#d6d6d6
| 458586 || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#d6d6d6
| 458587 || || 12 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#fefefe
| 458588 || || 10 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#d6d6d6
| 458589 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#d6d6d6
| 458590 || || 12 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#d6d6d6
| 458591 || || 7 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#d6d6d6
| 458592 || || 19 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#d6d6d6
| 458593 || || 29 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#d6d6d6
| 458594 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#d6d6d6
| 458595 || || 11 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#d6d6d6
| 458596 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#d6d6d6
| 458597 || || 5 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#d6d6d6
| 458598 || || 9 de març de 2011 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#d6d6d6
| 458599 || || 22 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#d6d6d6
| 458600 || || 27 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|}

458601–458700 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 458601 || || 1 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#d6d6d6
| 458602 || || 27 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#d6d6d6
| 458603 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#d6d6d6
| 458604 || || 29 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#d6d6d6
| 458605 || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#d6d6d6
| 458606 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#d6d6d6
| 458607 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#d6d6d6
| 458608 || || 10 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#d6d6d6
| 458609 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#d6d6d6
| 458610 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#d6d6d6
| 458611 || || 26 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#d6d6d6
| 458612 || || 14 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#d6d6d6
| 458613 || || 25 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#d6d6d6
| 458614 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#d6d6d6
| 458615 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#d6d6d6
| 458616 || || 6 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#d6d6d6
| 458617 || || 23 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#d6d6d6
| 458618 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#d6d6d6
| 458619 || || 14 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#d6d6d6
| 458620 || || 11 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#d6d6d6
| 458621 || || 25 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#d6d6d6
| 458622 || || 17 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#d6d6d6
| 458623 || || 4 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#d6d6d6
| 458624 || || 8 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#d6d6d6
| 458625 || || 25 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#d6d6d6
| 458626 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#d6d6d6
| 458627 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#d6d6d6
| 458628 || || 18 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#d6d6d6
| 458629 || || 8 de març de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#d6d6d6
| 458630 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#d6d6d6
| 458631 || || 29 de març de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#d6d6d6
| 458632 || || 16 de gener de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#d6d6d6
| 458633 || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#d6d6d6
| 458634 || || 27 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#fefefe
| 458635 || || 29 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#fefefe
| 458636 || || 28 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#d6d6d6
| 458637 || || 26 d'abril de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#d6d6d6
| 458638 || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#d6d6d6
| 458639 || || 2 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#d6d6d6
| 458640 || || 29 de febrer de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#d6d6d6
| 458641 || || 9 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#d6d6d6
| 458642 || || 4 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#E9E9E9
| 458643 || || 10 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#d6d6d6
| 458644 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#fefefe
| 458645 || || 1 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#d6d6d6
| 458646 || || 24 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#d6d6d6
| 458647 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#d6d6d6
| 458648 || || 2 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#d6d6d6
| 458649 || || 27 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#d6d6d6
| 458650 || || 31 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#d6d6d6
| 458651 || || 27 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#d6d6d6
| 458652 || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#d6d6d6
| 458653 || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#d6d6d6
| 458654 || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#d6d6d6
| 458655 || || 27 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#d6d6d6
| 458656 || || 6 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#d6d6d6
| 458657 || || 27 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#d6d6d6
| 458658 || || 20 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#d6d6d6
| 458659 || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#d6d6d6
| 458660 || || 26 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#d6d6d6
| 458661 || || 26 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#d6d6d6
| 458662 || || 29 de maig de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#d6d6d6
| 458663 || || 1 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#d6d6d6
| 458664 || || 9 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#d6d6d6
| 458665 || || 12 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#d6d6d6
| 458666 || || 27 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#d6d6d6
| 458667 || || 9 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#d6d6d6
| 458668 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#d6d6d6
| 458669 || || 25 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#d6d6d6
| 458670 || || 8 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#d6d6d6
| 458671 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#d6d6d6
| 458672 || || 13 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#d6d6d6
| 458673 || || 27 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#d6d6d6
| 458674 || || 5 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#d6d6d6
| 458675 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#d6d6d6
| 458676 || || 6 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#d6d6d6
| 458677 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#d6d6d6
| 458678 || || 26 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#d6d6d6
| 458679 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#d6d6d6
| 458680 || || 5 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#d6d6d6
| 458681 || || 12 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#d6d6d6
| 458682 || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#d6d6d6
| 458683 || || 27 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#d6d6d6
| 458684 || || 26 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#d6d6d6
| 458685 || || 12 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#d6d6d6
| 458686 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#d6d6d6
| 458687 || || 25 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#d6d6d6
| 458688 || || 28 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#d6d6d6
| 458689 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#d6d6d6
| 458690 || || 19 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#d6d6d6
| 458691 || || 24 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#d6d6d6
| 458692 || || 15 de febrer de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#d6d6d6
| 458693 || || 8 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#d6d6d6
| 458694 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#d6d6d6
| 458695 || || 14 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#d6d6d6
| 458696 || || 26 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#d6d6d6
| 458697 || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#d6d6d6
| 458698 || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#d6d6d6
| 458699 || || 8 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#d6d6d6
| 458700 || || 23 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

458701–458800 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 458701 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#d6d6d6
| 458702 || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#d6d6d6
| 458703 || || 10 de maig de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#d6d6d6
| 458704 || || 9 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#d6d6d6
| 458705 || || 13 de juny de 1999 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#d6d6d6
| 458706 || || 9 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#d6d6d6
| 458707 || || 31 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#d6d6d6
| 458708 || || 11 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#d6d6d6
| 458709 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#d6d6d6
| 458710 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#d6d6d6
| 458711 || || 12 d'abril de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#d6d6d6
| 458712 || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#d6d6d6
| 458713 || || 19 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#fefefe
| 458714 || || 3 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#d6d6d6
| 458715 || || 30 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#d6d6d6
| 458716 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#d6d6d6
| 458717 || || 28 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#d6d6d6
| 458718 || || 28 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#d6d6d6
| 458719 || || 5 de juny de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#fefefe
| 458720 || || 30 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#d6d6d6
| 458721 || || 11 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#fefefe
| 458722 || || 23 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#FFC2E0
| 458723 || || 22 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APOPHA ||  —
|-id=724 bgcolor=#d6d6d6
| 458724 || || 3 de maig de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#fefefe
| 458725 || || 27 de maig de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#d6d6d6
| 458726 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#d6d6d6
| 458727 || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#d6d6d6
| 458728 || || 17 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#d6d6d6
| 458729 || || 25 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#C2FFFF
| 458730 || || 9 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=731 bgcolor=#d6d6d6
| 458731 || || 31 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#FFC2E0
| 458732 || || 30 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || APO ||  —
|-id=733 bgcolor=#fefefe
| 458733 || || 1 de juliol de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#FA8072
| 458734 || || 6 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#C2FFFF
| 458735 || || 2 de juliol de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=736 bgcolor=#fefefe
| 458736 || || 11 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#fefefe
| 458737 || || 26 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#fefefe
| 458738 || || 19 de juliol de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#fefefe
| 458739 || || 17 de novembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#fefefe
| 458740 || || 28 d'octubre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#fefefe
| 458741 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#fefefe
| 458742 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#fefefe
| 458743 || || 5 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#fefefe
| 458744 || || 17 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#FFC2E0
| 458745 || || 27 d'agost de 2011 || Mayhill-ISON || ISON || AMO ||  —
|-id=746 bgcolor=#fefefe
| 458746 || || 18 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#C2FFFF
| 458747 || || 22 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=748 bgcolor=#fefefe
| 458748 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#C2FFFF
| 458749 || || 1 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=750 bgcolor=#fefefe
| 458750 || || 25 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#fefefe
| 458751 || || 21 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#d6d6d6
| 458752 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#fefefe
| 458753 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#fefefe
| 458754 || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#fefefe
| 458755 || || 23 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#fefefe
| 458756 || || 27 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#fefefe
| 458757 || || 7 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#fefefe
| 458758 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#fefefe
| 458759 || || 4 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#d6d6d6
| 458760 || || 14 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#fefefe
| 458761 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#fefefe
| 458762 || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#fefefe
| 458763 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#fefefe
| 458764 || || 26 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#fefefe
| 458765 || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#fefefe
| 458766 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#fefefe
| 458767 || || 23 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#fefefe
| 458768 || || 17 de novembre de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#fefefe
| 458769 || || 7 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#fefefe
| 458770 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#fefefe
| 458771 || || 18 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#fefefe
| 458772 || || 8 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#fefefe
| 458773 || || 9 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#fefefe
| 458774 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#fefefe
| 458775 || || 31 d'agost de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#fefefe
| 458776 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#fefefe
| 458777 || || 11 d'octubre de 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#fefefe
| 458778 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#fefefe
| 458779 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#fefefe
| 458780 || || 10 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#fefefe
| 458781 || || 10 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#fefefe
| 458782 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#fefefe
| 458783 || || 14 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#fefefe
| 458784 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#fefefe
| 458785 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#fefefe
| 458786 || || 27 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#fefefe
| 458787 || || 9 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#fefefe
| 458788 || || 6 d'octubre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#fefefe
| 458789 || || 18 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#fefefe
| 458790 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#fefefe
| 458791 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#fefefe
| 458792 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#fefefe
| 458793 || || 28 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#fefefe
| 458794 || || 4 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#fefefe
| 458795 || || 28 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#fefefe
| 458796 || || 28 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#fefefe
| 458797 || || 8 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#fefefe
| 458798 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#fefefe
| 458799 || || 13 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#fefefe
| 458800 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

458801–458900 

|-bgcolor=#fefefe
| 458801 || || 11 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#fefefe
| 458802 || || 3 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#fefefe
| 458803 || || 28 d'octubre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#fefefe
| 458804 || || 20 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#fefefe
| 458805 || || 26 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#fefefe
| 458806 || || 8 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#fefefe
| 458807 || || 25 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#fefefe
| 458808 || || 3 de juliol de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#fefefe
| 458809 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#fefefe
| 458810 || || 13 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#fefefe
| 458811 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#fefefe
| 458812 || || 13 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#fefefe
| 458813 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#fefefe
| 458814 || || 27 de gener de 1998 || Caussols || ODAS ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#fefefe
| 458815 || || 26 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#fefefe
| 458816 || || 3 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#fefefe
| 458817 || || 8 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#fefefe
| 458818 || || 20 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#fefefe
| 458819 || || 22 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#fefefe
| 458820 || || 28 d'agost de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#fefefe
| 458821 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#fefefe
| 458822 || || 11 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#fefefe
| 458823 || || 1 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#fefefe
| 458824 || || 24 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#fefefe
| 458825 || || 23 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#fefefe
| 458826 || || 3 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#fefefe
| 458827 || || 15 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#fefefe
| 458828 || || 7 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#fefefe
| 458829 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#fefefe
| 458830 || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#fefefe
| 458831 || || 17 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#fefefe
| 458832 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#fefefe
| 458833 || || 17 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#fefefe
| 458834 || || 4 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#fefefe
| 458835 || || 6 d'octubre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#fefefe
| 458836 || || 23 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#fefefe
| 458837 || || 21 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#fefefe
| 458838 || || 30 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#fefefe
| 458839 || || 26 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#fefefe
| 458840 || || 20 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#fefefe
| 458841 || || 19 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#fefefe
| 458842 || || 18 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#fefefe
| 458843 || || 23 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#fefefe
| 458844 || || 29 de juny de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#fefefe
| 458845 || || 19 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#fefefe
| 458846 || || 20 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#fefefe
| 458847 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#fefefe
| 458848 || || 22 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#fefefe
| 458849 || || 19 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#fefefe
| 458850 || || 30 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#d6d6d6
| 458851 || || 13 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#fefefe
| 458852 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#fefefe
| 458853 || || 23 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#fefefe
| 458854 || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#fefefe
| 458855 || || 19 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#fefefe
| 458856 || || 19 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#fefefe
| 458857 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#fefefe
| 458858 || || 19 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#fefefe
| 458859 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#fefefe
| 458860 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#fefefe
| 458861 || || 21 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#fefefe
| 458862 || || 20 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#fefefe
| 458863 || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#fefefe
| 458864 || || 1 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#fefefe
| 458865 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#fefefe
| 458866 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#fefefe
| 458867 || || 20 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#fefefe
| 458868 || || 10 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#fefefe
| 458869 || || 18 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#fefefe
| 458870 || || 13 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#fefefe
| 458871 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#fefefe
| 458872 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#fefefe
| 458873 || || 15 d'octubre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#fefefe
| 458874 || || 24 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#fefefe
| 458875 || || 22 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#fefefe
| 458876 || || 17 de novembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#fefefe
| 458877 || || 22 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#fefefe
| 458878 || || 24 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#fefefe
| 458879 || || 22 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#fefefe
| 458880 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#fefefe
| 458881 || || 19 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#fefefe
| 458882 || || 23 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#fefefe
| 458883 || || 18 d'octubre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#fefefe
| 458884 || || 19 d'octubre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#fefefe
| 458885 || || 17 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#fefefe
| 458886 || || 23 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#fefefe
| 458887 || || 13 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#fefefe
| 458888 || || 18 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#fefefe
| 458889 || || 20 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#fefefe
| 458890 || || 24 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#fefefe
| 458891 || || 24 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#E9E9E9
| 458892 || || 19 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#fefefe
| 458893 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#fefefe
| 458894 || || 3 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#fefefe
| 458895 || || 31 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#fefefe
| 458896 || || 25 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#fefefe
| 458897 || || 31 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#fefefe
| 458898 || || 27 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#fefefe
| 458899 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#fefefe
| 458900 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

458901–459000 

|-bgcolor=#fefefe
| 458901 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#fefefe
| 458902 || || 24 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#fefefe
| 458903 || || 20 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#fefefe
| 458904 || || 26 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#fefefe
| 458905 || || 20 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#fefefe
| 458906 || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#fefefe
| 458907 || || 29 de novembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#fefefe
| 458908 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#fefefe
| 458909 || || 24 de novembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#fefefe
| 458910 || || 10 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#fefefe
| 458911 || || 18 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#fefefe
| 458912 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#fefefe
| 458913 || || 12 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#fefefe
| 458914 || || 5 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#fefefe
| 458915 || || 5 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#fefefe
| 458916 || || 1 d'octubre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#fefefe
| 458917 || || 6 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#fefefe
| 458918 || || 1 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#fefefe
| 458919 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#fefefe
| 458920 || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#fefefe
| 458921 || || 24 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#fefefe
| 458922 || || 20 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#fefefe
| 458923 || || 21 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#fefefe
| 458924 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#fefefe
| 458925 || || 28 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#fefefe
| 458926 || || 11 d'octubre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#E9E9E9
| 458927 || || 24 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#fefefe
| 458928 || || 1 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#fefefe
| 458929 || || 1 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#fefefe
| 458930 || || 15 d'octubre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#fefefe
| 458931 || || 19 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#fefefe
| 458932 || || 18 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#fefefe
| 458933 || || 30 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#fefefe
| 458934 || || 16 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#fefefe
| 458935 || || 9 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#fefefe
| 458936 || || 29 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#fefefe
| 458937 || || 23 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#fefefe
| 458938 || || 11 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#fefefe
| 458939 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#fefefe
| 458940 || || 21 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#fefefe
| 458941 || || 19 de novembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#fefefe
| 458942 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#fefefe
| 458943 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#E9E9E9
| 458944 || || 24 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#fefefe
| 458945 || || 19 d'octubre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#fefefe
| 458946 || || 8 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#fefefe
| 458947 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#E9E9E9
| 458948 || || 20 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#fefefe
| 458949 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#fefefe
| 458950 || || 5 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#fefefe
| 458951 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#E9E9E9
| 458952 || || 30 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#fefefe
| 458953 || || 11 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#fefefe
| 458954 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#fefefe
| 458955 || || 28 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#fefefe
| 458956 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#fefefe
| 458957 || || 31 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#fefefe
| 458958 || || 23 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#fefefe
| 458959 || || 11 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#fefefe
| 458960 || || 1 de novembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#fefefe
| 458961 || || 18 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#fefefe
| 458962 || || 7 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#E9E9E9
| 458963 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#FFC2E0
| 458964 || || 17 de novembre de 2011 || Catalina || CSS || AMO ||  —
|-id=965 bgcolor=#fefefe
| 458965 || || 28 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#fefefe
| 458966 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#fefefe
| 458967 || || 23 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#fefefe
| 458968 || || 7 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#fefefe
| 458969 || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#fefefe
| 458970 || || 11 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#fefefe
| 458971 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#fefefe
| 458972 || || 21 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#fefefe
| 458973 || || 19 d'octubre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#fefefe
| 458974 || || 19 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#fefefe
| 458975 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#fefefe
| 458976 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#fefefe
| 458977 || || 4 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#fefefe
| 458978 || || 8 d'agost de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#E9E9E9
| 458979 || || 26 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#fefefe
| 458980 || || 9 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#fefefe
| 458981 || || 9 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#fefefe
| 458982 || || 30 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#fefefe
| 458983 || || 27 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#fefefe
| 458984 || || 3 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#fefefe
| 458985 || || 1 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#fefefe
| 458986 || || 27 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#fefefe
| 458987 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#fefefe
| 458988 || || 3 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#E9E9E9
| 458989 || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#fefefe
| 458990 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#fefefe
| 458991 || || 6 de gener de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#fefefe
| 458992 || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#E9E9E9
| 458993 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#fefefe
| 458994 || || 11 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#fefefe
| 458995 || || 3 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#fefefe
| 458996 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#fefefe
| 458997 || || 17 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#fefefe
| 458998 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#fefefe
| 458999 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#d6d6d6
| 459000 || || 13 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (455001)-(460000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (450001-460000)